Арма́ндо Бо (младший) ( часто просто Арма́ндо Бо (; ) — аргентинский сценарист и режиссёр, лауреат многочисленных премий, в том числе — премиq «Оскар»  и «Золотой глобус».

Биография 
Родился 9 декабря 1978 года в столице Аргентины  городе Буэнос-Айресе. Отец — актёр , мать - Чиа Слай. Получил имя в честь деда по отцовской линии — кинорежиссёра и актёра .

Учился в частной средней школе в районе Бельграно в Буэнос-Айресе. В возрасте 12 лет снялся в небольшой роли в фильме , продюсером которого был его отец, а также в некоторых рекламных роликах. В 1997 году принял участие в игровом телешоу Teleganas аргентинского телеканала . Позднее устроился в компанию по производству рекламных фильмов, работая в качестве подсобного рабочего без оплаты. 

Получил образование в области кино в  в США. 

После окончания обучения вернулся в Аргентину, где работал в различных качествах на производстве более 120 рекламных роликов, за которые получил несколько наград. В 2005 году основал собственную продюсерскую компанию Rebolución с офисами в Аргентине и Бразилии.

С 2010 года в большом кино. Его первой работой стал сценарий для фильма «Бьютифул» мексиканского режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту. В 2011 году участвовал в качестве режиссёра и сценариста в работе над фильмом , за который вместе со своим двоюродным братом Николасом Джакобоне получил в 2013 году премию «Серебряный кондор» за лучший оригинальный сценарий.

В 2014 году работал в качестве сценариста над фильмом Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн», за который на следующий год вместе с Иньярриту, Джакобоне и Александром Динеларисом (младший) получил премии «Оскар (кинопремия)» и Золотой глобус» за лучший оригинальный сценарий.

В январе 2015 года он покинул Буэнос-Айрес и поселился на постоянное место жительства в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Женат на Лусиане Марти, профессиональном художнике по костюмам, у них двое детей.

Фильмография 
 Бьютифул / Biutiful (2010)
 Последний Элвис / El último Elvis (2011)
 Бёрдмэн / Birdman (2014)
  / Animal (2018)
  / El presidente (киносериал, 2020)

Примечания